Bakker est un nom de métier néerlandais qui signifie « boulanger » et un nom propre néerlandais.

Variantes 
Le patronyme néerlandais Bakker a plusieurs variantes patronymiques dans d’autres pays :
 anglais : 
 français : 
 espagnol : 
 allemand : 
 italien : Panettere et Panetteri

Patronyme 

 Ada Bakker (1948-), joueuse de tennis et de squash néerlandaise ;
 Betsy Bakker-Nort(1874-1946), avocate et femme politique néerlandaise ;
 Billy Bakker (1988-), hockeyeur néerlandais ;
 Corrie Bakker (1945-), athlète néerlandaise ;
 Daan Bakker (1979-), un réalisateur et scénariste néerlandais. 
 Erik Bakker (1990-), footballeur néerlandais ;
 Glenys Bakker (1962-), curleuse canadienne ;
 Hans Bakker (1937-2015), espérantiste néerlandais ;
 Minne Bakker (1878-1962), peintre impressionniste néerlandais ;
 Mitchel Bakker (2000-), footballeur néerlandais ;
 Patrick Bakker (1910–1932), peintre néerlandais ;
 Robert T. Bakker (1945-), paléontologue américain ;
 R. Scott Bakker (1967-), auteur canadien.

Patronyme néerlandais